Андржейкович — фамилия:

 Андржейкович Иван Фаддеевич — русский военачальник, генерал-майор.
 Андржейкович, Михаил Фадеевич — русский государственный деятель.